Епархия Картаго — название католических епархий.

 Епархия Картаго (Колумбия) — епархия в Колумбии.
 Епархия Картаго (Коста-Рика) — епархия в Коста-Рике;